Noord-Amerikaanse ruwvleugelzwaluw
 Zuid-Amerikaanse ruwvleugelzwaluw